Woodmere ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodmere (Alabama)
 Woodmere (Florida)
 Woodmere (Louisiana)
 Woodmere (New Hampshire)
 Woodmere (New Jersey)
 Woodmere (New York)
 Woodmere (Ohio)